

Hydronyme 
 L Oron est une rivière française des départements Isère et Drôme, dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, et un affluent droit des Collières, c'est-à-dire un sous-affluent du fleuve le Rhône par la dérivation de Péage de Roussillon.

Toponymes

France 
Oron, commune du département de la Moselle.

Nigeria 
Oron, ville et zone de gouvernement local.
 Oron, une population du Nigeria.

Suisse 
Oron, ancien district du canton de Vaud, englobé le  dans le nouveau district de Lavaux-Oron ;
Oron,  commune du canton de Vaud ;
Oron-la-Ville, localité et ancienne commune du canton de Vaud ;
Oron-le-Châtel, localité et ancienne commune du canton de Vaud ;
Château d'Oron, château situé à Oron-le-Châtel.

Culture

Télévision 
 Dans la série Stargate SG-1, Oron est le nom porté par le vaisseau du bandit Jarlath dans l'épisode 8, saison 7 (La Grande Épreuve)
 Dans l'anime Heroic Age, Oron est le nom de la planète en ruine où vit initialement Age

Homonymie de toponyme